Camponotus nadimi — вид муравьёв рода  (подрод Myrmentoma) из подсемейства формицины (Formicinae).

Распространение 
Ближний Восток: Израиль и Ливан.

Описание 
Отличаются от близких видов медиально окаймлённым передним краем клипеуса и тонкой чешуйкой петиоля (на боковом виде). Рабочие муравьи имеют длину 4,7—8,8 мм, длина головы = 1,09—2,27 мм, ширина головы = 0,89—2,42 мм. Тело чёрное матовое.

Примечания

Литература 
 
 
 Karaman, C. 2011. Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera, Formicidae, Formicinae) Cinsi Turkiye Revizyonu. Ph.D. Dissertation, Trakya University; Edirne; V + 225 pp.

Ссылки 
 Camponotus nadimi на сайте Eol.org
Кампонотусы
Животные, описанные в 1969 году
Насекомые Азии
Эндемики Западной Азии